Porodiscus är ett släkte av svampar. Porodiscus ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Porodiscus